Osvaldo López puede referirse a:

 Osvaldo Abel López (1947-), expiloto de automovilismo argentino;
 Osvaldo Adrián López (1945-n/d), músico baterista argentino;
 Osvaldo Ramón López (1971-), político argentino.